Mohammed Benouarrek (né le 16 juillet 1972 à Safi) est un praticien expert en gestion des ressources humaines, écrivain et professeur universitaire marocain.

Biographie 
Il obtient en 1994 une licence en littérature anglaise. Ensuite, il rejoint l’Université Al Akhawayn à Ifrane et réussit à décrocher un master en sciences humaines appliquées en 1996.

En 1998, Mohamed Benouarrek parvient à obtenir un master en management development de l’Euro-Arab Management School.

En 2003, il obtient son doctorat en Communication de l’Université Mohamed V à Rabat.

Carrière 
En parallèle avec ses études à l’Euro-Arab Management School, Mohammed Benouarrek enseignait et occupait en même temps le poste de chef de département.

Il rejoint le Ministère de l’Economie et des Finances comme administrateur au sein de la Direction des Ressources Humaines.

En 2001, il rejoint l’ODEP comme cadre supérieur avant d’être chargé de la gestion du projet Développement Professionnel.

En 2004, il intègre la multinationale suisse Novartis comme directeur des ressources humaines au Maroc. Quelques mois après, l’entreprise le nomme directeur des ressources humaines de toute la région Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye).

En 2009, il est nommé directeur des ressources humaines de Metro Cash & Carry Maroc. Une année plus tard, il rejoint Addoha comme DRH groupe.

En 2011, il intègre Promamec, l’entreprise spécialisée en équipements médicaux, en tant que directeur du pôle Stratègie, Organisation et Capital humain.

Mohammed Benouarrek intervient également comme enseignant dans plusieurs institutions d’études supérieures, notamment Al Akhawayn, EM-Lyon, Toulouse Business School, l'ISCAE, l'HEM et l'ENCG.

Il dévoile régulièrement ses avis sur les problèmes et les nouveautés dans le domaine des ressources humaines, notamment le retour à l'entreprise, l'entretien de départ, l'hypocrisie, la combinaison entre le présentéisme et le télétravail, l'évolution de la GRH les tableaux de bord RH et le protocole sanitaire durant la pandémie COVID 19.

Ouvrages et publications 

 The Cradle, recueil de poèmes, 1999.
 The Journey, roman, 2000.
 Les Triangles RH : La pratique RH réexpliquée, préfacé par Jean Marie Peretti.

Notes et références 

Métier des ressources humaines
Étudiant de l'université Al Akhawayn
Étudiant de l'université Mohammed-V de Rabat
Universitaire marocain